Малая Минуса — село в Минусинском районе Красноярского края, административный центр Маломинусинского сельсовета.

География 
Расположено в 4 км к северо-востоку от Минусинска.

Через село протекает река Минусинка.

История 
Будучи хакасским  улусом , заселена была коренными сибиряками - переселенцами из слободы Надпороженской Красноярского уезда в 1779 году. В пофамильном реестре жителей деревни того же года, составленного для будущего прихода Минусинской Спасской церкви в селе Минусинском , переведенной из той же  слободы , первоначально упоминается как деревня Карасуг с 23 домами. В переводе с хакасского языка Карасуг (Хара суғ) — родник.

В 1890 г. в деревне открылась частная школа Самодуровская, которую впоследствии переименовали в приходское училище.

В 1903 г. образовалась Маломинусинская волость.

В 1911 г. в Малой Минусе действовали двухклассная министерская школа, потребительское общество и казенная винная лавка.

В 1914 г. силами прихожан построили каменный храм иконы Казанской Божией Матери. Четыре года спустя храм закрыли, а в 1922 г. для оказания помощи голодающим Поволжья изъяли ценности. Восстановили храм лишь в 1994 г.

30 сентября 1890 года в Малой Минусе было открыто смешанное частное одноклассное училище с 3-х годичным курсом. В первый год обучалось 35 мальчиков и 5 девочек в возрасте от 7 до 15 лет.

В апреле 1942 года в Малой Минусе был открыт приют для перемещенных в Советский Союз польских детей в 1939 году. Количество детей в 1942 году составляло в среднем 45 человек. Ко времени возвращения в Польшу в 1946 году в приюте было 143 ребёнка.

Население

Русская православная церковь 
9 мая 1906 года губернским архитектором Фольбаумом в присутствии местного благочинного и прихожан было произведено освидетельствование места под постройку однопрестольной Богородице-Казанской церкви. На средства крестьян этого села и пожертвования жителей других селений в 1914 году строительство было закончено. В период с 1917 по 1919 годы была приходской.

Люди, связанные с селом 
В Малой Минусе родился Герой Советского Союза Николай Михайлов.

Литература 
 Paweł Stolyarov, Polski dom dziecka w Małej Minusie w świetle wypowiedzi wychowanków (Syberia 1942—1946)

Примечания 

Населённые пункты Минусинского района